Цели́нная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Целинная улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Целинная улица — улица в Абакане.
Целинная улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
 Целинная улица — улица в Липецке.
 Целинная улица — улица в Новосибирске.
 Целинная улица — улица в Перми.
 Целинная улица — улица в Стрельне (Санкт-Петербург).

Украина 
 Целинная улица — улица в Донецке.
 Целинная улица — улица в Киеве.
 Целинная улица — улица в Николаеве.
 Целинная улица — улица в Симферополе.
 Целинная улица — улица в Черновцах.